Stars In Stereo:

 Stars In Stereo — американская рок-группа, образовавшаяся в 2011 году.
 Stars In Stereo — дебютный студийный альбом американской рок-группы Stars In Stereo.